

Sigle
Neighborhood Electric Vehicle è una categoria veicoli elettrici di prossimità

Codici 
 NEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nevis (Saint Kitts e Nevis)